Батаев, Анатолий Андреевич — советский и российский учёный, доктор технических наук, ректор Новосибирского государственного технического университета. Специалист в области материаловедения. Автор учебных пособий и учебников по материаловедению.

Биография 
Родился 31 января 1957 года.

Образование 

 1979 год — окончил Новосибирский электротехнический институт (Новосибирский государственный технический университет), машиностроительный факультет;

Учёное звание 

 Профессор;

Учёная степень 

 1984 год — кандидат технических наук, защитил диссертацию на тему: «Структура перлита и конструктивная прочность стали»;
 1996 год — доктор технических наук, защитил диссертацию на тему: «Закономерности пластической деформации перлита и разработка эффективных процессов упрочнения сталей с гетерофазной структурой»;

Работа 

 С 1983 по 1997 год — младший научный сотрудник, ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры технологии металлов и металловедения НГТУ;
 С 1997 года — заведующий кафедрой материаловедения в машиностроении НГТУ;
 С 2002 по 2007 год — декан механико-технологического факультета;
 С 2007 по 2015 год — проректор по учебной работе Новосибирского государственного технического университета;
 С 2015 года — ректор Новосибирского государственного технического университета.
6 марта 2022 года после вторжения России на Украину подписал письмо в поддержу действий президента Владимира Путина.

Научные сообщества 

 Член-корреспондент Сибирской академии наук высшей школы;

Учебная работа 
Преподает на кафедре «Материаловедения в машиностроении», среди преподаваемых дисциплин:

 Кристаллография
 Материаловедение и технологии   современных материалов
 Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов

Разработаны учебные пособия:

 Кристаллография. Методы проецирования кристаллов;
 Кристаллография. Формы кристаллических многогранников;
 Кристаллография. Обозначение и вывод классов симметрии;
 Методы структурного анализа материалов и контроля качества деталей;

Разработаны учебники:

 Композиционные материалы
 Методы структурного анализа материалов и контроля качества деталей

Автор монографий:

 Композиционные материалы: строение, получение, применение
 Структура перлита и конструктивная прочность стали

Научная работа 
Автор свыше 200 научных работ.

Примечания

Ссылки 

 Новосибирский государственный технический университет
 [famous-scientists.ru/4314 Известные учёные]
 Новым ректором НГТУ стал профессор Анатолий Батаев

Выпускники Новосибирского технического университета
Преподаватели Новосибирского технического университета
Доктора технических наук